Huguo bezeichnet:

 Huguo (Naxi) (护国镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Naxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Huguo (Longchuan) (护国乡), Gemeinde im Kreis Longchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Huguo (Wuhua) (护国街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wuhua in der chinesischen Provinz Yunnan